Igbo bezeichnet:
 Igbo (Ethnie), eine afrikanische Ethnie
 Igbo (Sprache), eine afrikanische Sprache

Igbo ist der Familienname folgender Personen:
 Chi-Chi Igbo (* 1986), nigerianische Fußballspielerin